Овсепян Гарегин (Карекин) Карапетович (17.12.1867, Чардахлы, Елизаветпольская губерния, Российская Империя — 21.06.1952, Антилиас, Ливан) — деятель армянской культуры, педагог, арменовед, католикос Киликии.

Биография 
В 1897 — преподавал в семинарии Геворгян.

Работал

 инспектором Ереванской епархиальной школы
 редактором журнала «Арарат» (официальный орган Эчмиадзинского монастыря)
 настоятелем монастыря Св. Рипсиме

1900-1901 гг. — глава грузинской епархии ААЦ.

В 1909—1911 — принимал участие в раскопках Гарни и Ани, производимых под руководством Н. Я. Марра.

Во время первой мировой войны являлся членом Комитета братской помощи, вел большую работу по приему и размещению беженцев.

В 1918, во время турецкой агрессии против Армении, принял участие в организации отпора врагу в Сардарапатском сражении.

В дальнейшем вел преподавательскую и научную работу в Армении. Вместе с зодчим Александром Таманяном участвовал в создании комитета охраны памятников Армении.

В 1925 — стал архиепископом, был назначен духовным предводителем армян Крыма и Новой Нахичевани.

В 1927 — избран предводителем армянской епархии Нор Нахичевана и России, в 1938 — армянской епархии США, в 1943 — католикосом Киликии.

В период второй мировой войны содействовал сбору средств в армянской диаспоре в помощь вооружённым силам СССР.

В 1946 — поддержал репатриацию зарубежных армян в Советскую Армению.

Умер в 21 июня 1952 г. в Антилиасе (Ливан).

Достижения 
 доктор философских наук
 действительный член Петербургского Кайзеровского общества
 действительный член Кавказского отделения Московского и Петербургского императорских этнографических обществ
 ученый член Научного института Армении.

Примечания

Ссылки 
 http://cocteil.blogspot.com/2017/05/i-1867-1952.html?m=1

Католикосы Великого дома Киликии